Бекежанов — казахская фамилия. Известные носители:

 Бекежанов, Мансур (1875—1933) — казахский поэт.
 Бекежанов, Нартай (1890—1954) — советский казахстанский акын, певец, композитор.